El término Silla del Diablo puede referirse a:
 Silla del Diablo, peña ubicada en la Región de Magallanes, Chile.
 Silla del Diablo, tumba de Helio Callistio de la Antigua Roma.